

Anno 
 805 o 805 a.C.

Codici 
 805 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Santiago-Cerro El Roble, nella regione di Valparaíso in Cile

Matematica 
 805 – numero